Tasiusarsuaq bezeichnet:
 Tasiusarsuaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Qunnilik), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusarsuaq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasiusarsuaq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusarsuaq (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusarsuaq (Fjord, Qasigiannguit), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tasiusarsuaq (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland